Federica Tommasi (Verona, 14 d'abril de 1974) és una actriu pornogràfica italiana.

Biografia 
Després de completar els seus estudis realitzats en un institut científic a Verona, es va matricular a la facultat d'Economia a la Universitat de Mòdena. Decideix abandonar els seus estudis per seguir una carrera d'agent de borsa i durant el període laboral va tenir la seva primera experiència transgressora amb el seu professor.

També i sobretot és coneguda per la seva participació a la pel·lícula eròtica Fallo! (2003) dirigida per Tinto Brass a l'episodi Montaggio alternato. És l'única actriu de la pel·lícula que ha rodat una escena real de sexe oral. A partir d'aleshores va decidir seguir la carrera d'actriu pornogràfica.

El 2012 va protagonitzar el curtmetratge de suspens Morgue Street juntament amb Désirée Giorgetti, dirigida per Alberto Viavattene inspirada en el conte Els crims de la Rue Morgue ' escrit per Edgar Allan Poe.

El desembre 2012 va publicar el llibre Sette piccoli racconti erotici'' per E.F.edizioni, un llibre de contes eròtics amb un prefaci de Tinto Brass.

Notes

Enllaços externs 
 
 

Escriptors italians en italià
Escriptors del Vèneto
Artistes veronesos
Actors pornogràfics italians
Naixements del 1974